Александр Никандрович Лебедя́нцев (1878—1941) — советский агроном и агрохимик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор МГУ.

Биография 
Родился в семье высокопоставленного калужского чиновника Никандра Александровича Лебедянцева и Анны Ивановны Лебедянцевой, дочери ливенского купца Аксенова. Окончил Московский университет (1902) и Московский сельскохозяйственный институт. В 1906—1927 директор Шатиловской опытной станции. Сотрудничал с земляком и однокурсником .

В 1924—1931 профессор кафедры агрономической химии, заведующий лабораторией агрономической химии физико-математического факультета МГУ. Позже работал во ВНИИ удобрений и агропочвоведения (1934—1935) и ВНИИ свекловичного полеводства (1935—1941).

Впервые установил возможность эффективного применения фосфоритной муки в северной части чернозёмной зоны, определил сравнительную эффективность разных видов и форм минеральных удобрений на различных почвах СССР.

Автор новых методов агрохимических исследований.

Доктор биологических наук. 

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (2-й уч., 37-й ряд).

Семья 
Жена Елена Вячеславовна. Брат Владимир Никандрович (1888 – ?). Сестры: Наталия Никандровна (1880 – 1968) – преподаватель иностранных языков, Ольга Никандровна (1892 – 1979) – химик по образованию – помогала Александру Никандровичу в его лабораторных исследованиях.

Награды и отличия 
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1929)

Сочинения 
 А. Н. Лебедянцев. Избранные труды. Сельхозгиз, Москва, 1960 (со вступительным очерком З. И. Журбицкого и списком трудов А. Н.).

Литература 
 Смирнов Н. Д., К 35-летию научной, педагогической и общественной деятельности заслуженного деятеля науки А. Н Лебедянцева // Химизация социалистического земледелия. - 1940. -  № 1 (имеется список трудов Л.);
 Алешин С. Н., Иванов А. Н. А. Н. Лебедянцев как руководитель университетской агрохимии // Там же.
 Александр Никандрович Лебедянцев: некролог // Химизация социалистического земледелия. - 1941. - № 2.
 А. Н. Лебедянцев: некролог // Опытная агрономия. - 1941.- № 3.
 Небытов В. Г., Мазалов В. И., Боровлев А. А. Организаторы и основоположники Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции. Александр Николаевич Лебедянцев (1878—1941). — Орел: ПФ «Картуш», 2009. — 26 с.
 
 Кожевникова Н.И. Никандр Александрович Лебедянцев – современник Михаила Михайловича Осоргина // Сергиевские чтения: материалы Третьей межрегиональной краеведческой конференции. Кольцово, 2013. – Калуга, 2014. – С. 167 – 179 : ил.
 Кожевникова Н.И. Ученый Александр Никандрович Лебедянцев родом из Калуги // Кожевникова Н.И. Жители Калуги (конец XVIII - начало XX веков). - Калуга : Ноосфера, 2016. – С. 62 – 78.

Ссылки 
 
 

Агрономы СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище